67. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 17–18 lutego 1973 roku w holenderskim Deventer. Zawodnicy startowali na sztucznym lodowisku IJsselstadion po raz drugi (wcześniej w 1969). Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Mistrzem został Szwed Göran Claeson. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 39 łyżwiarzy z 16 krajów. wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1973 w sportach zimowych
1973 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Deventer